Hospicjum dla Dzieci Nadzieja w Toruniu – niepubliczny zakład opieki paliatywnej dla dzieci w Toruniu. Organem prowadzącym placówkę jest Fundacja Społeczno-Charytatywna „Pomoc Rodzinie i Ziemi”.

Lokalizacja 
Hospicjum znajduje się w lewobrzeżnej części Torunia, w dzielnicy Rudak, przy ul. Włocławskiej 169.

Historia 
Hospicjum dla dzieci „Nadzieja” w Toruniu powstało w 2002 roku. Inicjatorką powołania w mieście ośrodka, który otoczy opieką paliatywną potrzebujące dzieci i młodzież oraz ich rodziny była Ołena Bożemska. Początkowo ośrodek ten przeznaczony był dla małych pacjentów z Torunia i okolic, a dziś także z terenu całego województwa. Ważnym wydarzeniem w historii placówki było jej powiększenie o dwunastołóżkowy całodobowy Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, który otwarto w 2008 roku. Jest to jedyny tego typu oddział przeznaczony dla dzieci w regionie. W 2013 roku budynek hospicjum został wyremontowany.

W ramach działalności Fundacji prowadzone są 3 podmioty: od 2003 roku Hospicjum domowe dla dzieci chorych onkologicznie, z chorobami genetycznymi i wielowadziem, od 2008 roku Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży, a od lutego 2017 r. Oddział Dzieci Wentylowanych Mechanicznie. Trafiają do niego pacjenci ze skierowaniem lekarskim, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Wśród podopiecznych Fundacji są dzieci ze skierowaniem sądowym – porzucone przy porodzie bądź później i zapomniane przez rodziców i Państwo, sieroty i półsieroty.

Fundacja prowadzi jedyny tego typu Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży w województwie i Polsce północnej. Pod opieką ma ponad 60 podopiecznych (dane podane ze stanem z końca roku 2018).

18 kwietnia 2017 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała hospicjum specjalistyczny samochód.

W lipcu 2018 roku rozpoczęła się rozbudowa placówki o budynek na 32 miejsc – przy Włocławskiej powstanie Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.

Struktura organizacyjna 
 Oddział Stacjonarny
 Hospicjum Domowe
 Wolontariat

Dyrektorzy 
Długoletnią dyrektor hospicjum była jego założycielka, Ołena Bożemska, która sprawowała tę funkcję do śmierci w 2012 roku. Od tamtej pory do dnia dzisiejszego prezesem zarządu Fundacji Społeczno-Charytatywnej „Pomoc Rodzinie i Ziemi” w Toruniu jest Aleksandra Ruszczak.

Zobacz też 
 Opieka zdrowotna w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona hospicjum

Szpitale w Toruniu
Hospicjum